Alles was recht ist bzw. Alles was Recht ist steht für:

 Alles was recht ist (Film), deutscher Fernsehfilm von Zoltan Spirandelli (2007)
 Alles was recht ist (Fernsehreihe), Filmreihe der ARD (2008–2011)
 Alles was Recht ist (Fernsehsendung), Ratgebersendung im Fernsehen der DDR
 Tatort: Alles was Recht ist, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)